Die COVID-19-Pandemie in Elfenbeinküste tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf 
Am 11. März 2020 wurde der erste COVID-19-Fall in der Elfenbeinküste bestätigt. Es handelte sich um einen Staatsbürger, der aus Italien zurückgekehrt war. In den WHO-Situationsberichten tauchte dieser Fall erstmals am 12. März 2020 auf.

Bis zum 5. April 2020 wurden von der WHO 245 COVID-19-Fälle und 2 Todesfälle in der Elfenbeinküste bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in der Elfenbeinküste wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Elfenbeinkuste
Gesundheit (Elfenbeinküste)
Geschichte (Elfenbeinküste)